Rosemont steht für folgende geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Rosemont (Alabama)
 Rosemont (Colorado)
 Rosemont (Florida)
 Rosemont (Georgia)
 Rosemont (Illinois), Ort im Cook County
 Rosemont (Kalifornien), Gemeinde im Sacramento County
 Rosemont (Maine)
 Rosemont (Maryland), Ort im Frederick County
 Rosemont (Massachusetts)
 Rosemont (Nebraska), gemeindefreies Gebiet im Webster County
 Rosemont (New Jersey), gemeindefreies Gebiet im Hunterdon County
 Rosemont (North Carolina)
 Rosemont (Ohio)
 Rosemont (Oregon), Ort im Clackamas County
 Rosemont (Pennsylvania)
 Rosemont (South Carolina)
 Rosemont (Virginia), Ort im Gloucester County
 Rosemont (West Virginia)
 Rosemont Camp, Arizona
 Rosemont Junction, Arizona
 Rosemont Park, New York
 Rosemont Terrace, Pennsylvania

in Kanada:
 Rosemont (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Rosemont–La Petite-Patrie, Stadtbezirk von Montreal

in Frankreich:
 Rosemont (Frankreich) 

Rosemont ist der Familienname folgender Personen:
 Franklin Rosemont (1943–2009), amerikanischer Dichter und Anarchist
 Romy Rosemont (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin

Rosemont steht für:
 Rosemont, Uhrenmarke, siehe Zeno-Watch Abschnitt Marken und Produkte

Siehe auch:
 Rosemount